Le Grand Prix moto d'Italie 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014.  

La compétition s'est déroulée du  au  juin sur le Circuit du Mugello devant 77 463 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Lors de ce Grand Prix d'Italie, Marco Simoncelli a été sacré légende du MotoGP. C'est le  à entrer dans le panthéon du MotoGP.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Références 

2014
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2014
Sport en juin 2014
Ita